Hillcrest, Nueva York puede referirse a:

 Hillcrest (Cazenovia, Nueva York), listado en el Registro Nacional de Lugares Históricos.
Hillcrest (condado de Broome, Nueva York), una comunidad residencial.
Hillcrest (condado de Rockland, Nueva York), una aldea.
 Hillcrest (Lima, Nueva York), una casa histórica.
Hillcrest (Queens), un barrio de la Ciudad de Nueva York.